ISSC steht als Abkürzung für:

 International Social Science Council, siehe Internationaler Rat für Sozialwissenschaften
 Instituto Secular Servitium Christi

ISSC